

События 
 Консулы Гней Сервилий Гемин (патриций) и Гай Фламиний (2-й раз) (плебей). Консул Г. Фламиний убит. Консулом-суффектом избран Марк Атилий Регул (2-й раз). Преторы Марк Помпоний, Марк Эмилий (городской), Тит Отацилий Красс. Пропретор Гай Центений. Великий понтифик Луций Корнелий Лентул Кавдин. В Испанию отправлены проконсул Публий Корнелий Сципион и легат Гней Корнелий Сципион Кальв. Легаты Фульвий Флакк, Луций Цинций. Плебейский трибун Марк Метилий. Квестор Тиберий Семпроний Блез (убит). Дуумвиры Гай Пупий и Цезон Квинкций Фламинин.
 Весна — Поход Ганнибала в Северную Этрурию, с невероятными трудностями перешёл горные цепи и долины разлившихся рек. Ему преграждают путь армии Фламиния (около Ареццо) и Сервилия (около Аримина). 22.6 — Победа в битве при Тразименском озере. Гибель Фламиния и 15 тыс. римлян из его 30-тысячной армии, ещё 15 тыс. взято в плен. Вскоре разгромлен 4-тысячный отряд конницы Сервилия.
 Диктатор (№ 79) Квинт Фабий Максим Веррукоз, начальник конницы Марк Минуций Руф. Поход Ганнибала к побережью Адриатического моря. Он создал укреплённый лагерь около Луцерии. Фабий (Кунктатор) придерживается выжидательной тактики, вызвав недовольство римлян. Разбит отряд всадников во главе с Л. Гостилием Манцином. Минуций получил независимость от Фабия. Минуций вступил в битву с Ганнибалом, и лишь появление Фабия предотвратило разгром. Сенат отклонил помощь от Гиерона, от иллирийцев требовал своевременной уплаты дани. Консулом-суффектом избран М. Атилий Регул. Октябрь — Фабий складывает должность. Диктатор (№ 80) Марк Минуций Руф. Диктатор (№ 81) Луций Ветурий Филон, начальник конницы Марк Помпоний Матон. Назначены огрешно и отказались от должностей.
 Победа римского флота над карфагенским в битве при Эбро.
 Проведена существенная реформа римской монетной системы, изменено соотношение серебряных и медных номиналов.
 Весна — Битва Антиоха III с Птолемеем IV при Рафии (Южная Сирия). В упорной битве Птолемей одерживает победу. Освобождение египтянами Келесирии. Мир Птолемея с Антиохом. Окончание Четвёртой Сирийской войны.
 Весна — Филипп V выступил против дарданов и взял Билазоры. Он отправился во Фтиотиду, неудачно пытался взять Мелитеи, но после упорной осады взял Фтиотийские Фивы. Все население продано в рабство. Город переименован в Филиппополь. Фарский тиран Деметрий посоветовал Филиппу закончить войну. Мир между Македонией и Этолийским союзом в Навпакте на условиях «статус-кво», завершивший Союзническую войну.

Родились 
 217, ок. — Гай Семпроний Блез (ум. после 170 до н. э.), эдил 187 года до н. э., претор на Сицилии в 184 году до н. э. В 170 году вместе с Секстом Юлием Цезарем послан сенатом в Македонию для восстановления свободы абдерцев.

Скончались 
 22 июня — Гай Фламиний (род. ок. 260 до н. э.), двукратный консул Рима, цензор. Погиб в сражении у Тразименского озера;
 22 июня — (Секстий) Латеран, участник сражения у Тразименского озера, где героически погиб.

См. также

Примечания